Боротьбисты — левоэсеровская, затем коммунистическая, партия на Украине. Создана на основе левого крыла Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР), отколовшегося от неё в мае 1918 г. и принявшего название Украинская партия социалистов-революционеров (боротьбистов) — УПСР(б). С марта по август 1919 г. носила название Украинская партия социалистов-революционеров (коммунистов) — УПСР(к). С 6 августа 1919 г. после объединения с левой группой Украинской социал-демократической рабочей партии («независимых») стала называться Украинская коммунистическая партия (боротьбистов).

Основатели и лидеры боротьбистов: В. М. Эллан-Блакитный, Г. Ф. Гринько, Л. Б. Ковалёв, П. П. Любченко, И. В. Михайличенко, М. Н. Полоз, А. Я. Шумский, Н. Л. Шинкарь. Накануне её роспуска, в 1920 году, в партию вступил А. П. Довженко.

Центральный печатный орган —  (с 23 февраля 1918 г. по 4 апреля 1920 г.). Программные документы: Третьеиюньская платформа 1918 г. и тактические резолюции от 4 ноября 1918 г. (зафиксировали переход руководителей левого крыла социалистов-революционеров от парламентаризма к поддержке требований украинских коммунистов и признанию Советов).

История 
Трения между правым и левым крылом в УПСР существовали еще с 1917 года, но особенно усилились после провозглашения большевиками Советской власти и касались как отношения к общероссийскому революционному процессу, так и решения аграрного вопроса. На III съезде УПСР (декабрь 1917 г., Киев) левые украинские эсеры, при поддержке делегатов от армейских партийных организаций, потребовали от Центральной Рады немедленного издания законов об уничтожении частной собственности на землю, установления «государственно-рабочего» контроля над промышленностью и национализации ряда её отраслей, а также других реформ, соответствующих собственной программе УПСР. Вскоре 12 членов ЦК партии составили ядро левой оппозиции в Центральной Раде.

С 23 февраля 1918 г. левые украинские эсеры начали издание собственной газеты «Боротьба», по названию которой и стали известны как боротьбисты. Пассивная политика правого крыла УПСР, отказавшегося от курса на восстание против авторитарно-консервативного гетманского режима, привела к окончательному расколу партии на её IV съезде (май 1918 г.), когда на выборах в ЦК победили боротьбисты.

4 ноября 1918 г. УПСР (боротьбистов) издала резолюцию ЦК партии, в которой признавала необходимость организации «классового вооружённого восстания» и перехода власти в руки рабочих и беднейшего крестьянства. Украинские левые эсеры выдвигали также лозунги «мировой революции, Красного Интернационала и диктатуры пролетариата» как основы для сближения с «партиями революционного социализма», в том числе КП(б) Украины.

Боротьбисты участвовали в организации (совместно с членами Коммунистической партии (большевиков) Украины) вооружённых выступлений против правительства Директории: Житомирское (январь 1919 г.) и Ржищевское (январь-февраль 1919 г.) восстания, которые были подавлены войсками Директории, при этом среди боротьбистов росло убеждение в необходимости сотрудничества с КП(б) Украины. В конце января — начале февраля 1919 г. делегация боротьбистов во главе с Блакитным на переговорах в Харькове с Временным рабоче-крестьянским правительством Украины дала согласие на сотрудничество с большевиками и получила право на вхождение в состав правительства (боротьбисты обязаны были распустить Центральный революционный комитет — Главный совет революционных эмиссаров, который руководил вооружённым восстанием). На III Всеукраинском съезде Советов (март 1919 г.) голосовали за резолюции большевиков, а ВУЦИК был сформирован на двухпартийной основе — 90 представителей от КП(б) Украины и 10 боротьбистов.

3—11 марта 1919 г. в Харькове состоялся проведённый левым крылом эсеров V съезд УПСР, который одновременно стал и I Учредительным съездом боротьбистов, официально утвердивший рождение Партии социалистов-революционеров (коммунистов); таким образом, пути левых и правых эсеров окончательно разошлись. В качестве основополагающих документов съезд принял тезисы политической комиссии по социально-экономической политике (как основу будущей программы партии) и устав УПСР(к); поручил ЦК и социально-экономической комиссии на основе принятых документов подготовить проект партийной программы (решение не было выполнено, так как в марте 1920 партия была ликвидирована). В тезисах боротьбисты признавали социалистический характер Октябрьской революции и диктатуру пролетариата. Лидеры боротьбистов выступили одновременно с собственной теорией «украинской революции» и «украинского коммунизма», на первый план выдвигалось решение национальных проблем: организация национальной украинской армии, самостоятельного управления украинским народным хозяйством, форсирование украинизации.

В конце апреля — начале мая 1919 г. боротьбисты решительно осудили григорьевский мятеж, объявив его руководителя — командира 6-й украинской стрелковой дивизии Н. А. Григорьева предателем революции.

Лидеры боротьбистов участвовали в создании военно-политического союза советских республик, за что проголосовали 14 июля 1919 г. во ВУЦИК, добиваясь, однако, конкретизации подобного объединения. После взятия Киева деникинцами 30 августа 1919 г. часть руководства партии осталась в подполье. В это время погибли члены ее ЦК, украинские литераторы Василий Чумак и Игнат Михайличенко.

В августе и ноябре 1919 года боротьбисты предприняли две неудачные попытки вступить в Коммунистический Интернационала. В декабре 1919 года УКП (б) было заключено соглашение с КП(б)У о вхождении первой а состав Всеукраинского ревкома.

20 марта 1920 года Всеукраинская конференция боротьбистов приняла решение о самороспуске УКП (б) и слиянии её с КП(б) Украины путём индивидуального приёма членов (из примерно 15 000 в ряды партии большевиков вступило около 4 000), что было организационно оформлено решениями II (VI) съезда партии боротьбистов и IV конференции (на правах съезда) КП(б)У.

В течение 1920-х годов выходцы из УКП (б) занимали ряд руководящих мест в Совнаркоме УССР и сыграли значительную роль в процессах украинизации (Александр Шумский, Андрей Хвыля, Панас Любченко, Антон Приходько и другие). В 1930-х годах большинство из них были репрессированы.

Источники 

 Клинтух Ю. Крах идеологии и политики мелкобуржуазной националистической партии боротьбистов. — К., 1971.
 Политические партии России: конец XIX — первая треть XX века. М., 1996.
 Mace J. Communism and the Dilemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918—1933. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.
 Maistrenko I. Borotbism. A Chapter in the History of Ukrainian Communism. — Research Program on the USSR, 1954 (переиздана в 2007 и 2019 г. под названием Borot’bism. A Chapter in the History of Ukrainian Revolution).

 Гірік С. Централізація без центру? Боротьбистський проект «Федерації Радянських Республік» // Київська старовина. — 2012. — № 4. — С.138-148.
 Гірік С. Селянство та аграрне питання в ідеології Української комуністичної партії (боротьбистів) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Т.24. — К.: ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ, 2012. — C.478-491.
 Гірік С. Проблема військового будівництва в УСРР і Українська комуністична партія (боротьбистів) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Т.25. — К.: ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ, 2012. — C.457-467.
 Гирик С. Вообразить союз иначе. Всемирная федерация советских республик в видении Украинской коммунистической партии (боротьбистов) // Bulletin des Deutschen Historischen Instituts Moskau. — Nr.7. — М., 2013. — С.9-22.
 Гірік С. Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії // Український археографічний щорічник. — Вип. 18. — К.: Український письменник, 2013. — С.324-342.
 Гірік С. Західна Україна і партія боротьбистів: Ідеологічний і тактичний аспекти // Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 років. — Вип.9. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2013. — С.234-249.
 Гірік С. Ідеологічні засади Української комуністичної партії (боротьбистів): зарубіжна та українська еміграційна історіографія // Історіографічні дослідження в Україні. — Вип.24. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. — С.395-416.
 Гірік С. Борьбисти, боротьбисти і Комінтерн: Еволюція взаємовідносин // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — № 1117. — Серія «Історія». — Вип.48. — Х., 2014. — С.79-89.

Примечания

Ссылки 
 Шаповал Ю. Фатальний бренд (2005)
 Клименко А. Виокремлення із загальносоціалістичного руху та боротьба українських комуністичних партій під час Великої революції 1917—1921 років. Історично-популярний нарис

Украинская партия социалистов-революционеров (боротьбистов)
Левосоциалистические партии
Коммунистические партии Украины
Коммунистические партии периода Гражданской войны в России
Политические партии Украины конца XIX — начала XX века
Политические партии, упразднённые в 1920 году